Tomor (település), Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település
 Tomor, férfinév